Liberia – państwo w Afryce Zachodniej
 Liberia – miasto w Kostaryce
 liberia – rodzaj ubioru (uniformu)
 liberia – żargonowo w lotnictwie cywilnym: logo i barwy danego przewoźnika malowane na kadłubie samolotu (np. Airbus A340-600 w liberii Cathay Pacific)